Самово — село, Колобжезький повіт, Західнопоморське воєводство, Польща
 Самово — присілок, Верховазький район, Вологодська область, Росія